Disney steht für:

 Disney (Oklahoma), Town im Mayes County
 The Walt Disney Company, US-amerikanischer Medienkonzern
 Disney+, Streamingdienst
 Disney Professor of Archaeology, Lehrstuhl für Archäologie an der Universität Cambridge

Disney ist der Familienname folgender Personen:

 Abigail Disney (* 1960), US-amerikanische Dokumentarfilmerin, Philanthropin und Sozialaktivistin
 David T. Disney (1803–1857), US-amerikanischer Politiker
 Diane Disney Miller (Diane Marie Disney; 1933–2013), US-amerikanische Mäzenin
 Jack Disney (* 1930), US-amerikanischer Bahnradsportler
 Jack Disney (Journalist) († 2015), US-amerikanischer Sportjournalist 
 John Disney (1779–1857), englischer Archäologe 
 Melissa Disney (* 1970), US-amerikanische Synchronsprecherin
 Lillian Disney (1899–1997), Ehefrau von Walt Disney, Hauptfinanzierin der Walt Disney Concert Hall

 Walt Disney (1901–1966), US-amerikanischer Filmproduzent, Mitbegründer der Walt Disney Company
 Wesley E. Disney (1883–1961), US-amerikanischer Politiker